Reichenhof ist ein deutscher Ortsname:
 Reichenhof, deutscher Name von Rozbitek, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Reichenhof, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Mleczkowo (Ryn), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reichenhof, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Balaschewskoje, seit 1997: Bolschewskoje, Dorf im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Reichenhof in Ostböhmen, seit 1945: Rychnovek, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien

Siehe auch:
 Reichenhofen
 Reichhof
 Reichshof (Begriffsklärung)